Чёртово озеро:

Казахстан 
 Чёртово озеро (Каркаралинск)

Латвия 
 Чёртово озеро (Аглонский край, Латвия)
 Чёртово озеро (Рига)

Россия 
 Чёртово озеро (Карелия)
 Чёртово озеро (Хамар-Дабан)
 Чёртово озеро (р. п. Лазарев)
 Чёртово озеро (ЯНАО)

Чехия 
 Чёртово озеро (Чехия)

См. также 
 Черток (озеро)
 Черто́во (озеро)